Ахальвир ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 19,62 км². Население — 3909 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Мадрида